Clinical Global Impression – skala służąca do oznaczania stanu zdrowia psychicznego i zmian w trakcie leczenia
 Common Gateway Interface – interfejs umożliwiający komunikację pomiędzy serwerem WWW a innymi programami
 Computer Generated Imagery – obrazy generowane komputerowo
 CGI Group Inc – firma informatyczna